Smart (englisch für „intelligent, gewitzt, schlau“) steht für:
 Smart (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Smart (Automarke), Fahrzeugmarke der Mercedes-Benz AG und der Zhejiang Geely Holding Group
 Smart (Motorrad), Motorradmarke aus Wien
 Smart Export, Zigarettenmarke
 Smart Label, Klasse flacher RFID-Systeme
 Smart Package Manager, Software zum Verwalten und Installieren von Programmen
 Jeff Smart, Comic-Figur aus der Serie Clever & Smart
 Smartphone
 Mount Smart

SMART steht für:
 Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, S.M.A.R.T., Überwachungstechnologie für Festplatten
 SMART (kompensatorische Erziehung), Programm, um leistungsschwachen Schülern zu helfen
 SMART (Projektmanagement), Merkwort für eine gute Zieldefinition in einem Projekt (z. B. „Specific Measurable Achievable Realistic Timely“)
 SMART-1, Raumfahrtprojekt der ESA zur Erforschung des Mondes
 SMArt 155, Suchzünder-Munition für die Artillerie
 Stormwater Management and Road Tunnel, Tunnel in Kuala Lumpur

Siehe auch:

Abkürzung